Scolopsis — рід окунеподібних риб родини Ниткопері (Nemipteridae). Представники роду поширені у Індійському та Тихому океані.

Класифікація 
Рід містить 17 видів:
 Scolopsis Cuvier, 1814
 Scolopsis affinis Peters, 1877.
 Scolopsis aurata (Park, 1797).
 Scolopsis bilineata (Bloch, 1793).
 Scolopsis bimaculatus Rüppell, 1828.
 Scolopsis ciliata (Lacépède, 1802).
 Scolopsis frenatus (Günther, 1859).
 Scolopsis ghanam (Forsskål, 1775).
 Scolopsis igcarensis Mishra et al., 2013.
 Scolopsis lineata Quoy & Gaimard, 1824.
 Scolopsis margaritifera (Cuvier, 1830).
 Scolopsis monogramma (Cuvier, 1830).
 Scolopsis taeniatus (Cuvier, 1830).
 Scolopsis taenioptera (Valenciennes, 1830).
 Scolopsis temporalis (Cuvier, 1830).
 Scolopsis trilineata Kner, 1868.
 Scolopsis vosmeri (Bloch, 1792).
 Scolopsis xenochrous Günther, 1872.

Примітки 

Ниткопері
Роди риб